Härte (von mittelhochdeutsch herte „hart, fest; Härte, Verhärtung, Versteifung“) steht für:
 Härte, Eigenschaft von Werkstoffen
 Wasserhärte, Äquivalentkonzentration der im Wasser gelösten Ionen der Erdalkalimetalle
 Schneehärte
 Härtegrad (Bleistift)
 Härtegrad (Fotopapier)
 Härtegrad (Matratze)
 Härtefall (auch Härte), Sachverhalt, der erheblich vom gesetzlich vorgesehenen Normalfall abweicht 
 Die Härte (Band), eine deutsche Rechtsrock-Band
 Härte (Film), ein deutscher Film von Rosa von Praunheim aus dem Jahr 2015 
 ein Art von Kraft bzw. Gewalt

Siehe auch:
 Herte